

Patronymes 
Ferrero est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne (par ordre alphabétique) :
  ;
 Alberto Ferrero La Marmora (1789-1863), naturaliste et militaire italien ;
 Alfonso Ferrero (1804-1878), plus connu sous son titre de marquis de La Marmora, général et homme politique italien ;
 Anna Maria Ferrero (1934-2018), actrice de cinéma et de théâtre italienne ;
 Antonio Ferrero (1469-1508), dit le cardinal de Gubbio, cardinal italien du  ;
 Benita Ferrero-Waldner (née en 1948), femme politique autrichienne ;
 Bonifacio Ferrero (1476-1543), cardinal italien du  ;
 Carlos Ferrero (né en 1941), homme politique péruvien ;
 Dominique Ferrero (né en 1947), dirigeant d'entreprise français ;
 Edward Ferrero (1831-1899), major général de l'Union Army ;
 Emilio Ferrero (1819-1887), général et homme politique italien ;
 Fabiola Ferrero (née en 1991), journaliste et photographe indépendante vénézuélienne ;
 Filiberto Ferrero (1500-1549), cardinal italien du  ;
 Giacinto Ferrero (1862-1922), général italien ;
 Gianstefano Ferrero (1474-1510), cardinal italien du  ;
  ;
 Guglielmo Ferrero (1871-1942), historien italien ;
 Henri Ferrero (né en 1951), joueur français de rugby à XV ;
  (1952-), écrivain et scénariste espagnol ;
 José Luis García Ferrero (1929-2020), fonctionnaire et homme politique espagnol ;
 Juan Ferrero (1918-1958), bodybuilder espagnol, Mr. Universe en 1952 ;
 Juan Carlos Ferrero (né en 1980), joueur de tennis espagnol ;
 Leo Ferrero (1903-1933), écrivain et dramaturge italien ;
 Lorenzo Ferrero (né en 1951), compositeur italien ;
 Massimo Ferrero (né en 1951), entrepreneur, producteur de cinéma et dirigeant sportif italien ;
 Michele Ferrero (1925-2015), chef d'entreprise italien ;
 Paolo Ferrero (né en 1960), homme politique italien ;
 René Ferrero (1926-1999), joueur français de rugby à XIII ;
 Ugo Ferrero (1892-1945), général italien ;
  (1906-1954), chef d'orchestre italien.

Entreprises 
Ferrero peut aussi désigner :
 Ferrero, un groupe agro-alimentaire italien ;
 Ferrero Rocher, un produit du groupe Ferrero ;
 Ferrero, une marque du groupe Ferico, fabricant de graine de couscous, filiale du Groupe Panzani.

Patronyme hispanique
Patronyme italien